La Estación Hospital es la octava estación del Metro de Medellín de norte a sur y es una de las tres estaciones de transferencia al Metroplús.

Se encuentra en la parte centro oriental del municipio de Medellín y se encuentra cerca de varios complejos hospitalarios, por lo cual deriva su nombre, especialmente el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y la IPS Universitaria Clínica Leon XIII.

La estación se encuentra sobre el cruce de Bolívar con Barranquilla y tiene un puente peatonal que llega a la entrada del Hospital Universitario San Vicente de Paúl y la IPS Universitaria Clínica Leon XIII. Al nororiente de la Estación se encuentra el Museo Cementerio San Pedro. La estación está integrada con la parada del Metroplús también llamada Hospital, se accede por escaleras o un ascensor especial para discapacitados. Es la estación integrada (metro-Metroplús) más grande en Medellín.

Diagrama de la estación Metro

Diagrama de la estación Metroplús

Enlaces externos 

Sitio web del Metro de Medellín

Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
La Candelaria (Medellín)